Il singolare del Swedish Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Bohdan Ulihrach.

Andrea Gaudenzi ha battuto in finale 7–5, 6–3 Ulihrach.

Teste di serie

  Magnus Norman (semifinali)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Albert Portas (quarti di finale)
  Andreas Vinciguerra (secondo turno)

 Bohdan Ulihrach (finale)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swedish Open 2001
ATP Tour 2001